Włodzimierz Nowak (aktor)
 Włodzimierz Nowak (dziennikarz)
 Włodzimierz Nowak (generał)